Niemieckojęzyczny odpowiednik słowa „Rzesza”

Inne znaczenia 
 Reich – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Reich – polski film sensacyjny
 „Das Reich” – hitlerowska gazeta
 „Das Reich” – przydomek 2 Dywizji Pancernej SS
 (29185) Reich – planetoida pasa głównego

Osoby 
 Burkhard Reich – niemiecki piłkarz
 Jakob Reich – szwajcarski strzelec
 Leon Reich – polski polityk syjonistyczny
 Marco Reich – niemiecki piłkarz
 Robert Reich – amerykański polityk
 Siegfried Reich – niemiecki piłkarz
 Stanisław Reich – polski prawnik i wojskowy
 Steve Reich – kompozytor amerykański
 Wilhelm Reich – austriacki psychiatra, psychoanalityk i seksuolog
 Marcel Reich-Ranicki – niemiecki krytyk literacki polsko-żydowskiego pochodzenia

Zobacz też 
 Raich